Половки:
 Половки — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.
 Половки — один из микрорайонов города Полтава.